Het Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B is  het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul en wordt georganiseerd door de voetbalfederatie FFMS. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1987. In 1990werd de competitie afgevoerd en pas heringevoerd in 2001. Hierna lag de competitie opnieuw twee jaar stil. Sinds 2004 wordt deze jaarlijks gespeeld. De winnaar en eventueel vicekampioen promoveren naar de Série A, er is geen degradatie. Het aantal clubs varieert bijna jaarlijks naargelang de clubs het financiële plaatje al dan niet rond krijgen.

Overzicht kampioenen
 1987 -  EASA
 1988 -  SE Naviraiense
 1989 -  Angivi
 1990-2000 - Niet gespeeld
 2001 -  Águia Negra
 2002-2003 - Niet gespeeld
 2004 -  Maracaju
 2005 -  Sete de Dourados
 2006 -  Corumbaense
 2007 -  CE Naviraiense
 2008 -  Itaporã
 2009 -  Chapadão
 2010 -  Ponta Porã
 2011 -  Misto 
 2012 -  Novoperário
 2013 -  Ubiratan
 2014 -  Chapadão
 2015 -  Itaporã
 2016 -  URSO
 2017-   Operário de Dourados
 2018 -  Aquidauanense
 2019 -   Pontaporanense
 2020 -  Dourados
 2021 -  CE Naviraiense

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2021 in de Série B spelen.

Campeonato Sul-Mato-Grossense